Постмодернізм — це філософський концепт.

Це також може відноситься до цього концепту:
 Постмодерн

Вплив постмодернізму в різних дисциплінах:
 Постмодерна архітектура
 Мистецтво постмодернізму
 Постмодерний фемінізм
 Постмодерністське кіно
 Література постмодернізму
 Постмодернізм у музиці

Основоположні книги про цю тему:
 «Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму» Фредріка Джеймісона
 «The Postmodern Condition» Жана-Франсуа Ліотар

Див. також 
 Комп'ютерна програма генератор постмодернізму